Виктор Ануфриевич Дорош (22 апреля 1924 год, село Глубокое — 11 июня 2009 год, село Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан) — маслодел-мастер Предгорненского маслозавода Министерства мясной и молочной промышленности Казахской ССР, Глубоковский район Восточно-Казахстанской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1924 году в крестьянской семье в селе Глубокое. В 1942 году окончил Павлодарскую школу ФЗО, после которой трудился помощником мастера-маслодела на Предгорненском маслозаводе. В октябре этого же года был призван на фронт. Участвовал в обороне Ленинграда, где получил ранение. После излечения в госпитале служил водителем миномётной установки БМ-13 «Катюша». В 1944 году вступил в ВКП(б). Воевал в боях под Нарвой, Таллином, Ригой. Участвовал во взятии Кенигсберга и освобождении Варшавы.

После демобилизации возвратился в Казахстан и продолжил работать помощником мастера-маслодела на Предгорненском маслозаводе. Потом трудился на Усть-Нарымском, Пролетарском и Украинском маслозаводах Восточно-Казахстанской области. С 1955 года — старший мастер Предгорненского маслозавода. Окончил вечернюю школу и в 1966 году — заочное отделение Московского механико-технологического техникума пищевой промышленности.

В конце 1950-х годов освоил линию непрерывно-поточного производства масла, что привело к увеличению производства масла на 21,7 тонны за смену и снижению себестоимости продукции.

В 1970 году бригада Николая Широких досрочно выполнила плановые производственные задания Восьмой пятилетки (1965—1970). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии мясной и молочной промышленности» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Избирался депутатом Предгорненского сельского совета народных депутатов.

В 1984 году вышел на пенсию. Проживал в селе Предгорное Глубоковского района, где скончался в 2009 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (14.06.1966)
 Орден Отечественной войны 2 степени (11.03.1985)
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Медаль «За взятие Кенигсберга»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического труда — казахстанцы [Текст]. — Алма-Ата : 1985.
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Дорош Виктор Ануфриевич: б. 317.

Ссылки 
 
 Дорош Виктор Ануфриевич, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина